5380 киломе́тр – недействующий остановочный пункт / пассажирская платформа Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали в Слюдянском районе Иркутской области.

Расположен на 5380 километре Транссиба в двух километрах к западу от реки Снежная на границе Иркутской области и Бурятии.

Вблизи остановочного пункта находится двухуровневое пересечение между Транссибом и автомобильной дорогой, связывающей посёлок Новоснежная с шоссе . Автомобильная дорога проходит в тоннеле под железной.

25 декабря 2013 года решением районной Думы муниципального образования Слюдянский район остановочный пункт 5380 км был внесён в «Перечень мест, запрещённых для посещения детьми на территории муниципального образования Слюдянский район в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей».

Примечания

Ссылки 
 Ostanovochnyy Punkt 5380 km
 Остановочный пункт 5380 км на топографической карте масштаба 1:200000, составленной по материалам съёмки 1958, 1959 годов, обновлённым в 1972 году. 
 Остановочный пункт 5380 км на топографической карте масштаба 1:100000 1976 года издания. 

Слюдянский район
Бывшие остановочные пункты
Железнодорожные станции и платформы Иркутской области